Bitnje so lahko:
 Bitnje, naselje v občini Bohinj
 Spodnje Bitnje, naselje v mestni občini Kranj
 Srednje Bitnje, naselje v mestni občini Kranj
 Zgornje Bitnje, naselje v mestni občini Kranj
Krajevna skupnost Bitnje v mestni občini Kranj
 plezališče Bitnje